Azul – miasto w Argentynie
 Azul – wulkan w Nikaragui
 Azul – wulkan w Archipelagu Galapagos
 Azul Systems